

Reino Unido 
Sandringham (Norfolk) — aldeia no condado de Norfolk, Inglaterra
 Sandringham House — residência campestre da família real britânica, em Norfolk

Canadá 
Sandringham (Terra Nova e Labrador) — comunidade na província canadense de Terra Nova e Labrador

Outros usos 
 Horário de Sandringham — ome dado às idiossincráticas alterações que o rei Eduardo VII fazia, com a finalidade de prolongar o tempo na propriedade real de Sandringham

Desambiguações de topônimos